Werbig (Bad Belzig), stadsdeel in Bad Belzig
 Werbig (Niederer Fläming), plaats in de gemeente Niederer Fläming
 Werbig (Seelow), stadsdeel in Seelow